Biografies:
 Aitor Karanka de la Hoz, futbolista basc.
 David Karanka De la Hoz, futbolista basc.
 Francisco Javier Máximo Aguirre de la Hoz, advocat i polític valencià d'origen castellà.
 Javier de Hoz, filòleg i catedràtic d'universitat espanyol.

 Geografia:
 Hoz de Jaca, municipi aragonès.
 Hoz y Costean, municipi aragonès.
 La Hoz de la Vieja, municipi d'Aragó.
 Membibre de la Hoz, municipi de la província de Segòvia.